Mon pays est le titre de plusieurs œuvres :

Chansons 
 Mon pays, une chanson de Gilles Vigneault
 Mon pays, une chanson de Faudel